Уте́нский уе́зд () — уезд на северо-востоке Литвы, занимает часть этнографического региона Аукштайтия. Граничит с Латвией и Витебской областью Белоруссии, а также с Паневежским и Вильнюсским уездами. Образован законом Литовской Республики о территориально-административных единицах, принятым 19 июля 1994 года.

Административное деление 
Уезд образуют территории:
 Самоуправления Аникщяйского района (10 староств)
 Самоуправления Зарасайского района (10 староств)
 Самоуправления Игналинского района (12 староств)
 Самоуправления Молетского района (11 староств)
 Самоуправления Утенского района (10 староств)
 Самоуправления города Висагинаса

Население 
По переписи 2011 года население Утенского уезда составляет 152 004 человек.

Этнический состав

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница
 https://web.archive.org/web/20081230143513/http://www.utena-on.lt/